Bukanier
 Brewster SB2A Buccaneer – samolot zwiadowczo-bombowy zaprojektowany dla amerykańskiej marynarki wojennej w latach 40. XX wieku.
 Blackburn Buccaneer – brytyjski odrzutowy samolot szturmowy, skonstruowany w latach 50.